|-
|(87001)||2000 JN44|| align=right|16,7|| align=right|2,600|| align=right|0,234|| align=right|13,00|| align=right|4,192||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87002)||2000 JK46|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,153|| align=right|12,56|| align=right|4,133||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87003)||2000 JL46|| align=right|16,5|| align=right|2,393|| align=right|0,182|| align=right|1,37|| align=right|3,701||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87004)||2000 JU49|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,128|| align=right|7,42|| align=right|3,423||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87005)||2000 JJ52|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,320|| align=right|8,10|| align=right|3,466||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87006)||2000 JU53|| align=right|13,6|| align=right|2,785|| align=right|0,232|| align=right|35,41|| align=right|4,648||MBA||11. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87007)||2000 JF55|| align=right|15,6|| align=right|2,324|| align=right|0,106|| align=right|3,64|| align=right|3,542||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87008)||2000 JK55|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,114|| align=right|7,20|| align=right|3,592||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87009)||2000 JN55|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,282|| align=right|6,73|| align=right|3,584||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87010)||2000 JR55|| align=right|15,6|| align=right|2,341|| align=right|0,121|| align=right|6,89|| align=right|3,582||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87011)||2000 JQ56|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,168|| align=right|4,96|| align=right|4,079||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87012)||2000 JM57|| align=right|15,3|| align=right|2,566|| align=right|0,229|| align=right|5,26|| align=right|4,109||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87013)||2000 JP57|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,083|| align=right|7,18|| align=right|3,648||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87014)||2000 JV57|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,148|| align=right|4,90|| align=right|3,578||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87015)||2000 JJ58|| align=right|15,1|| align=right|2,314|| align=right|0,096|| align=right|5,90|| align=right|3,520||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87016)||2000 JJ62|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,165|| align=right|9,69|| align=right|4,193||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87017)||2000 JJ63|| align=right|16,8|| align=right|2,354|| align=right|0,151|| align=right|3,57|| align=right|3,610||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87018)||2000 JL63|| align=right|16,1|| align=right|2,298|| align=right|0,167|| align=right|4,91|| align=right|3,482||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87019)||2000 JY63|| align=right|15,3|| align=right|2,537|| align=right|0,069|| align=right|4,08|| align=right|4,040||MBA||10. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87020)||2000 JA64|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,210|| align=right|3,52|| align=right|3,620||MBA||10. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87021)||2000 JR65|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,212|| align=right|7,53|| align=right|3,520||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87022)||2000 JU65|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,149|| align=right|9,17|| align=right|3,552||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87023)||2000 JC66|| align=right|16,4|| align=right|2,323|| align=right|0,125|| align=right|11,20|| align=right|3,540||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87024)||2000 JS66|| align=right|18,7|| align=right|1,197|| align=right|0,190|| align=right|14,44|| align=right|1,309||APL||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87025)||2000 JT66|| align=right|18,0|| align=right|1,227|| align=right|0,484|| align=right|25,32|| align=right|1,359||APL||7. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87026)||2000 JH76|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,188|| align=right|1,75|| align=right|3,680||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87027)||2000 JJ77|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,187|| align=right|3,57|| align=right|3,619||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87028)||2000 JA78|| align=right|15,6|| align=right|2,353|| align=right|0,197|| align=right|5,16|| align=right|3,608||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87029)||2000 JP81|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,161|| align=right|3,11|| align=right|4,077||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87030)||2000 JO82|| align=right|15,8|| align=right|2,432|| align=right|0,233|| align=right|2,81|| align=right|3,792||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87031)||2000 JS83|| align=right|16,1|| align=right|2,550|| align=right|0,138|| align=right|6,64|| align=right|4,072||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87032)||2000 JE84|| align=right|16,0|| align=right|2,225|| align=right|0,046|| align=right|3,91|| align=right|3,319||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87033)||2000 KK|| align=right|15,9|| align=right|2,482|| align=right|0,040|| align=right|8,52|| align=right|3,911||MBA||24. maj 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(87034)||2000 KT1|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,238|| align=right|7,12|| align=right|3,617||MBA||26. maj 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(87035)||2000 KE2|| align=right|14,4|| align=right|2,353|| align=right|0,345|| align=right|22,86|| align=right|3,608||MBA||26. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87036)||2000 KW3|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,199|| align=right|6,03|| align=right|3,586||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87037)||2000 KC4|| align=right|16,6|| align=right|2,420|| align=right|0,150|| align=right|1,14|| align=right|3,764||MBA||27. maj 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(87038)||2000 KU4|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,205|| align=right|23,99|| align=right|3,498||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87039)||2000 KT5|| align=right|16,1|| align=right|2,547|| align=right|0,202|| align=right|4,23|| align=right|4,064||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87040)||2000 KJ6|| align=right|16,3|| align=right|2,409|| align=right|0,183|| align=right|2,89|| align=right|3,739||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87041)||2000 KV6|| align=right|16,8|| align=right|2,327|| align=right|0,175|| align=right|5,82|| align=right|3,550||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87042)||2000 KX6|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,170|| align=right|5,63|| align=right|3,575||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87043)||2000 KQ7|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,176|| align=right|2,29|| align=right|3,667||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87044)||2000 KC8|| align=right|15,7|| align=right|2,603|| align=right|0,152|| align=right|5,19|| align=right|4,200||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87045)||2000 KJ9|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,208|| align=right|6,12|| align=right|3,523||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87046)||2000 KT12|| align=right|15,7|| align=right|2,275|| align=right|0,103|| align=right|5,47|| align=right|3,431||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87047)||2000 KZ16|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,185|| align=right|3,38|| align=right|3,651||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87048)||2000 KT20|| align=right|15,3|| align=right|2,561|| align=right|0,168|| align=right|4,11|| align=right|4,098||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87049)||2000 KP21|| align=right|16,5|| align=right|2,382|| align=right|0,201|| align=right|2,52|| align=right|3,676||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87050)||2000 KS21|| align=right|16,8|| align=right|2,366|| align=right|0,150|| align=right|3,46|| align=right|3,638||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87051)||2000 KO26|| align=right|15,7|| align=right|2,440|| align=right|0,201|| align=right|3,54|| align=right|3,811||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87052)||2000 KG27|| align=right|14,6|| align=right|2,633|| align=right|0,069|| align=right|10,75|| align=right|4,272||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87053)||2000 KZ29|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,214|| align=right|13,93|| align=right|4,149||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87054)||2000 KU30|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,101|| align=right|2,84|| align=right|4,215||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87055)||2000 KP32|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,175|| align=right|0,58|| align=right|3,693||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87056)||2000 KX34|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,152|| align=right|7,49|| align=right|3,581||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87057)||2000 KD35|| align=right|16,0|| align=right|2,597|| align=right|0,184|| align=right|7,72|| align=right|4,185||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87058)||2000 KY35|| align=right|15,5|| align=right|2,547|| align=right|0,079|| align=right|7,44|| align=right|4,065||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87059)||2000 KZ36|| align=right|17,1|| align=right|2,382|| align=right|0,212|| align=right|0,27|| align=right|3,676||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87060)||2000 KF39|| align=right|16,9|| align=right|2,654|| align=right|0,091|| align=right|6,97|| align=right|4,323||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87061)||2000 KP45|| align=right|15,8|| align=right|2,857|| align=right|0,042|| align=right|6,35|| align=right|4,829||MBA||30. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87062)||2000 KC53|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,187|| align=right|2,48|| align=right|3,637||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87063)||2000 KO53|| align=right|14,1|| align=right|2,584|| align=right|0,190|| align=right|11,18|| align=right|4,154||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87064)||2000 KW54|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,174|| align=right|9,17|| align=right|4,090||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87065)||2000 KM56|| align=right|16,7|| align=right|2,343|| align=right|0,170|| align=right|5,23|| align=right|3,586||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87066)||2000 KP56|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,207|| align=right|11,98|| align=right|4,141||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87067)||2000 KA57|| align=right|15,6|| align=right|2,533|| align=right|0,128|| align=right|1,75|| align=right|4,030||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87068)||2000 KN58|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,218|| align=right|9,80|| align=right|3,635||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87069)||2000 KE59|| align=right|15,9|| align=right|2,319|| align=right|0,063|| align=right|5,42|| align=right|3,530||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87070)||2000 KP59|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,189|| align=right|14,36|| align=right|4,098||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87071)||2000 KM61|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,120|| align=right|13,01|| align=right|4,120||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87072)||2000 KF62|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,211|| align=right|13,24|| align=right|4,222||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87073)||2000 KF66|| align=right|14,5|| align=right|2,564|| align=right|0,223|| align=right|26,77|| align=right|4,106||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87074)||2000 KC68|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,144|| align=right|7,08|| align=right|3,563||MBA||30. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87075)||2000 KK70|| align=right|16,3|| align=right|2,532|| align=right|0,244|| align=right|1,60|| align=right|4,029||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87076)||2000 KL73|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,136|| align=right|11,62|| align=right|4,578||MBA||28. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87077)||2000 KS73|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,206|| align=right|6,04|| align=right|3,654||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87078)||2000 KC74|| align=right|15,5|| align=right|2,333|| align=right|0,107|| align=right|7,86|| align=right|3,564||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87079)||2000 KG75|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,137|| align=right|13,54|| align=right|4,208||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87080)||2000 KH75|| align=right|16,2|| align=right|2,226|| align=right|0,164|| align=right|4,85|| align=right|3,322||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87081)||2000 KH76|| align=right|16,3|| align=right|2,528|| align=right|0,261|| align=right|4,79|| align=right|4,018||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87082)||2000 KU76|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,175|| align=right|6,56|| align=right|3,334||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87083)||2000 KV76|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,143|| align=right|7,06|| align=right|3,562||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87084)||2000 KY76|| align=right|15,3|| align=right|2,586|| align=right|0,090|| align=right|14,26|| align=right|4,159||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87085)||2000 KU78|| align=right|16,0|| align=right|2,360|| align=right|0,244|| align=right|4,36|| align=right|3,625||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87086)||2000 KZ81|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,105|| align=right|3,50|| align=right|3,471||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87087)||2000 KA83|| align=right|16,2|| align=right|2,436|| align=right|0,185|| align=right|6,39|| align=right|3,802||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87088)||2000 LY|| align=right|15,9|| align=right|2,333|| align=right|0,246|| align=right|4,00|| align=right|3,562||MBA||2. junij 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(87089)||2000 LF1|| align=right|15,4|| align=right|2,351|| align=right|0,261|| align=right|6,78|| align=right|3,605||MBA||1. junij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87090)||2000 LX2|| align=right|14,2|| align=right|2,569|| align=right|0,150|| align=right|23,10|| align=right|4,116||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87091)||2000 LB3|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,254|| align=right|21,83|| align=right|3,700||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87092)||2000 LK3|| align=right|14,7|| align=right|2,529|| align=right|0,199|| align=right|10,95|| align=right|4,022||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87093)||2000 LW6|| align=right|15,1|| align=right|2,344|| align=right|0,144|| align=right|7,51|| align=right|3,587||MBA||1. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87094)||2000 LA7|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,074|| align=right|4,80|| align=right|4,134||MBA||1. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87095)||2000 LO7|| align=right|15,1|| align=right|2,529|| align=right|0,220|| align=right|10,99|| align=right|4,020||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87096)||2000 LU9|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,180|| align=right|1,32|| align=right|3,759||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87097)||2000 LJ10|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,102|| align=right|7,28|| align=right|4,146||MBA||7. junij 2000||Kleť||Klet
|-
|(87098)||2000 LS10|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,292|| align=right|12,36|| align=right|4,250||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87099)||2000 LV12|| align=right|14,7|| align=right|2,558|| align=right|0,068|| align=right|15,41|| align=right|4,090||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87100)||2000 LU14|| align=right|13,5|| align=right|2,605|| align=right|0,162|| align=right|14,14|| align=right|4,205||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87101)||2000 LD17|| align=right|14,0|| align=right|2,633|| align=right|0,157|| align=right|11,39|| align=right|4,271||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87102)||2000 LT17|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,200|| align=right|13,46|| align=right|4,200||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87103)||2000 LX17|| align=right|15,1|| align=right|2,620|| align=right|0,182|| align=right|14,39|| align=right|4,241||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87104)||2000 LH18|| align=right|14,7|| align=right|2,663|| align=right|0,202|| align=right|12,86|| align=right|4,345||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87105)||2000 LX18|| align=right|14,8|| align=right|2,710|| align=right|0,196|| align=right|11,62|| align=right|4,461||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87106)||2000 LZ18|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,227|| align=right|6,77|| align=right|3,766||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87107)||2000 LD20|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,267|| align=right|5,04|| align=right|4,091||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87108)||2000 LU20|| align=right|14,2|| align=right|2,758|| align=right|0,123|| align=right|11,39|| align=right|4,579||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87109)||2000 LA21|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,216|| align=right|6,20|| align=right|3,755||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87110)||2000 LW21|| align=right|15,0|| align=right|2,713|| align=right|0,141|| align=right|13,17|| align=right|4,468||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87111)||2000 LJ23|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,180|| align=right|11,78|| align=right|4,279||MBA||3. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87112)||2000 LB25|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,192|| align=right|20,20|| align=right|3,731||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87113)||2000 LN25|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,136|| align=right|5,65|| align=right|4,210||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87114)||2000 LS27|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,297|| align=right|11,56|| align=right|4,208||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87115)||2000 LR28|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,236|| align=right|5,43|| align=right|4,112||MBA||9. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87116)||2000 LQ30|| align=right|14,5|| align=right|2,595|| align=right|0,188|| align=right|13,89|| align=right|4,179||MBA||9. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87117)||2000 LJ32|| align=right|14,5|| align=right|2,803|| align=right|0,310|| align=right|11,49|| align=right|4,692||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87118)||2000 LB34|| align=right|15,6|| align=right|2,439|| align=right|0,098|| align=right|8,11|| align=right|3,809||MBA||3. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87119)||2000 LC34|| align=right|16,6|| align=right|2,326|| align=right|0,064|| align=right|6,43|| align=right|3,547||MBA||3. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87120)||2000 LO34|| align=right|14,8|| align=right|2,680|| align=right|0,272|| align=right|14,43|| align=right|4,387||MBA||3. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87121)||2000 LG35|| align=right|15,8|| align=right|2,532|| align=right|0,186|| align=right|14,11|| align=right|4,028||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87122)||2000 LB36|| align=right|15,3|| align=right|2,523|| align=right|0,247|| align=right|11,45|| align=right|4,006||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87123)||2000 MO1|| align=right|15,9|| align=right|2,307|| align=right|0,156|| align=right|6,48|| align=right|3,505||MBA||25. junij 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(87124)||2000 MQ1|| align=right|16,2|| align=right|2,714|| align=right|0,170|| align=right|8,16|| align=right|4,471||MBA||26. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(87125)||2000 MS1|| align=right|15,3|| align=right|2,374|| align=right|0,136|| align=right|7,07|| align=right|3,658||MBA||25. junij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(87126)||2000 MF4|| align=right|16,6|| align=right|2,368|| align=right|0,202|| align=right|1,82|| align=right|3,644||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87127)||2000 MM4|| align=right|15,0|| align=right|2,625|| align=right|0,167|| align=right|8,46|| align=right|4,253||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87128)||2000 MR4|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,195|| align=right|5,80|| align=right|4,221||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87129)||2000 MB5|| align=right|14,9|| align=right|2,550|| align=right|0,192|| align=right|13,05|| align=right|4,071||MBA||26. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87130)||2000 NE|| align=right|16,5|| align=right|2,709|| align=right|0,321|| align=right|1,86|| align=right|4,459||MBA||1. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(87131)||2000 NU1|| align=right|16,2|| align=right|2,556|| align=right|0,082|| align=right|3,55|| align=right|4,087||MBA||4. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87132)||2000 NO4|| align=right|15,8|| align=right|2,293|| align=right|0,230|| align=right|8,55|| align=right|3,472||MBA||3. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87133)||2000 NY4|| align=right|14,4|| align=right|2,399|| align=right|0,128|| align=right|9,61|| align=right|3,716||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87134)||2000 NS5|| align=right|14,7|| align=right|2,641|| align=right|0,302|| align=right|9,08|| align=right|4,290||MBA||8. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87135)||2000 NU5|| align=right|14,0|| align=right|2,411|| align=right|0,284|| align=right|23,16|| align=right|3,743||MBA||8. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87136)||2000 NU6|| align=right|16,2|| align=right|2,480|| align=right|0,182|| align=right|4,73|| align=right|3,905||MBA||4. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87137)||2000 ND8|| align=right|16,0|| align=right|2,520|| align=right|0,070|| align=right|5,20|| align=right|3,999||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87138)||2000 NA11|| align=right|14,2|| align=right|2,791|| align=right|0,230|| align=right|6,79|| align=right|4,663||MBA||10. julij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(87139)||2000 ND12|| align=right|14,5|| align=right|2,417|| align=right|0,188|| align=right|22,45|| align=right|3,757||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87140)||2000 NZ12|| align=right|15,8|| align=right|2,596|| align=right|0,265|| align=right|3,98|| align=right|4,182||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87141)||2000 ND13|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,081|| align=right|14,57|| align=right|4,099||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87142)||2000 NL13|| align=right|14,5|| align=right|2,724|| align=right|0,263|| align=right|18,23|| align=right|4,494||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87143)||2000 NQ14|| align=right|15,0|| align=right|2,529|| align=right|0,200|| align=right|14,37|| align=right|4,020||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87144)||2000 NT14|| align=right|14,3|| align=right|2,770|| align=right|0,157|| align=right|12,80|| align=right|4,609||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87145)||2000 NC15|| align=right|15,5|| align=right|2,716|| align=right|0,125|| align=right|11,46|| align=right|4,477||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87146)||2000 NG16|| align=right|15,3|| align=right|2,565|| align=right|0,223|| align=right|8,33|| align=right|4,106||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87147)||2000 NM16|| align=right|15,7|| align=right|2,517|| align=right|0,184|| align=right|12,36|| align=right|3,993||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87148)||2000 NH17|| align=right|16,1|| align=right|2,530|| align=right|0,315|| align=right|3,25|| align=right|4,024||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87149)||2000 NS18|| align=right|14,9|| align=right|2,456|| align=right|0,173|| align=right|2,22|| align=right|3,848||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87150)||2000 NW18|| align=right|14,6|| align=right|2,655|| align=right|0,150|| align=right|13,48|| align=right|4,325||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87151)||2000 NZ18|| align=right|15,0|| align=right|2,867|| align=right|0,162|| align=right|3,81|| align=right|4,853||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87152)||2000 NF20|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,214|| align=right|12,39|| align=right|4,081||MBA||6. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87153)||2000 NR20|| align=right|16,9|| align=right|2,419|| align=right|0,210|| align=right|3,63|| align=right|3,761||MBA||6. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87154)||2000 NB21|| align=right|15,3|| align=right|2,668|| align=right|0,192|| align=right|17,37|| align=right|4,356||MBA||6. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87155)||2000 NF21|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,167|| align=right|11,17|| align=right|4,083||MBA||7. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87156)||2000 NM21|| align=right|15,6|| align=right|2,578|| align=right|0,205|| align=right|0,74|| align=right|4,138||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87157)||2000 NK22|| align=right|14,7|| align=right|2,535|| align=right|0,183|| align=right|13,34|| align=right|4,035||MBA||7. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87158)||2000 NP22|| align=right|13,6|| align=right|2,562|| align=right|0,208|| align=right|18,12|| align=right|4,100||MBA||7. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87159)||2000 NH23|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,217|| align=right|7,15|| align=right|3,736||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87160)||2000 NK24|| align=right|15,0|| align=right|2,793|| align=right|0,219|| align=right|6,78|| align=right|4,666||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87161)||2000 NY24|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,223|| align=right|0,89|| align=right|3,664||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87162)||2000 NM25|| align=right|16,0|| align=right|2,571|| align=right|0,148|| align=right|3,22|| align=right|4,123||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87163)||2000 NN25|| align=right|14,7|| align=right|2,720|| align=right|0,147|| align=right|10,48|| align=right|4,484||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87164)||2000 NU25|| align=right|15,8|| align=right|2,429|| align=right|0,206|| align=right|2,53|| align=right|3,785||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87165)||2000 NF27|| align=right|14,3|| align=right|2,969|| align=right|0,098|| align=right|6,80|| align=right|5,114||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87166)||2000 NL28|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,199|| align=right|12,04|| align=right|4,102||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87167)||2000 NQ28|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,157|| align=right|7,15|| align=right|3,767||MBA||2. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87168)||2000 OW|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,222|| align=right|8,70|| align=right|4,147||MBA||24. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(87169)||2000 OP2|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,348|| align=right|9,57|| align=right|4,341||MBA||27. julij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87170)||2000 OS3|| align=right|14,6|| align=right|2,609|| align=right|0,309|| align=right|4,77|| align=right|4,213||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87171)||2000 OP4|| align=right|15,5|| align=right|2,414|| align=right|0,237|| align=right|14,90|| align=right|3,750||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87172)||2000 OR4|| align=right|14,5|| align=right|2,463|| align=right|0,179|| align=right|8,17|| align=right|3,866||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87173)||2000 OE5|| align=right|15,1|| align=right|2,599|| align=right|0,169|| align=right|13,78|| align=right|4,190||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87174)||2000 OF5|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,120|| align=right|7,43|| align=right|3,840||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87175)||2000 OY5|| align=right|15,2|| align=right|2,567|| align=right|0,178|| align=right|12,46|| align=right|4,113||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87176)||2000 OZ5|| align=right|13,4|| align=right|2,594|| align=right|0,203|| align=right|12,78|| align=right|4,178||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87177)||2000 OJ6|| align=right|15,0|| align=right|2,468|| align=right|0,152|| align=right|5,23|| align=right|3,876||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87178)||2000 OZ6|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,166|| align=right|13,24|| align=right|4,226||MBA||28. julij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87179)||2000 ON7|| align=right|14,5|| align=right|2,553|| align=right|0,314|| align=right|13,03|| align=right|4,078||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87180)||2000 OT7|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,184|| align=right|13,17|| align=right|4,103||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87181)||2000 OC8|| align=right|14,5|| align=right|2,551|| align=right|0,172|| align=right|11,89|| align=right|4,074||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87182)||2000 OB9|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,309|| align=right|30,92|| align=right|4,246||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87183)||2000 OX9|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,195|| align=right|5,48|| align=right|3,649||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87184)||2000 OC10|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,220|| align=right|0,56|| align=right|4,249||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87185)||2000 OP12|| align=right|15,3|| align=right|2,398|| align=right|0,181|| align=right|2,29|| align=right|3,714||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87186)||2000 OG13|| align=right|15,5|| align=right|2,722|| align=right|0,097|| align=right|2,66|| align=right|4,490||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87187)||2000 OQ13|| align=right|16,1|| align=right|2,539|| align=right|0,176|| align=right|4,08|| align=right|4,045||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87188)||2000 OL14|| align=right|15,0|| align=right|2,735|| align=right|0,125|| align=right|5,31|| align=right|4,522||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87189)||2000 OM14|| align=right|16,8|| align=right|2,443|| align=right|0,228|| align=right|2,16|| align=right|3,818||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87190)||2000 OR14|| align=right|15,8|| align=right|2,773|| align=right|0,064|| align=right|3,62|| align=right|4,616||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87191)||2000 OM15|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,155|| align=right|4,62|| align=right|4,654||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87192)||2000 OG17|| align=right|15,7|| align=right|2,451|| align=right|0,229|| align=right|1,80|| align=right|3,835||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87193)||2000 OS17|| align=right|14,3|| align=right|2,626|| align=right|0,121|| align=right|14,05|| align=right|4,255||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87194)||2000 OK18|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,256|| align=right|7,37|| align=right|4,080||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87195)||2000 OW18|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,141|| align=right|4,56|| align=right|3,657||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87196)||2000 OG20|| align=right|15,1|| align=right|2,552|| align=right|0,289|| align=right|5,23|| align=right|4,075||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87197)||2000 OE22|| align=right|14,6|| align=right|2,376|| align=right|0,275|| align=right|21,31|| align=right|3,662||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87198)||2000 OQ22|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,214|| align=right|11,31|| align=right|4,095||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87199)||2000 OD24|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,232|| align=right|3,17|| align=right|3,731||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87200)||2000 OV24|| align=right|15,7|| align=right|2,580|| align=right|0,302|| align=right|2,84|| align=right|4,143||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87201)||2000 OO25|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,080|| align=right|3,78|| align=right|3,730||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87202)||2000 OV25|| align=right|14,8|| align=right|2,444|| align=right|0,219|| align=right|5,19|| align=right|3,819||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87203)||2000 OL26|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,188|| align=right|2,44|| align=right|3,706||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87204)||2000 OL29|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,171|| align=right|7,84|| align=right|3,839||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87205)||2000 OB30|| align=right|15,9|| align=right|2,460|| align=right|0,289|| align=right|8,88|| align=right|3,858||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87206)||2000 ON31|| align=right|14,6|| align=right|2,641|| align=right|0,157|| align=right|11,82|| align=right|4,292||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87207)||2000 OO32|| align=right|15,4|| align=right|2,727|| align=right|0,199|| align=right|3,08|| align=right|4,502||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87208)||2000 OQ32|| align=right|15,8|| align=right|2,532|| align=right|0,285|| align=right|4,26|| align=right|4,029||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87209)||2000 OW32|| align=right|15,3|| align=right|2,537|| align=right|0,126|| align=right|9,44|| align=right|4,041||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87210)||2000 OS35|| align=right|14,8|| align=right|2,420|| align=right|0,179|| align=right|8,76|| align=right|3,763||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87211)||2000 OP36|| align=right|14,2|| align=right|2,683|| align=right|0,129|| align=right|13,75|| align=right|4,393||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87212)||2000 OQ36|| align=right|16,3|| align=right|2,532|| align=right|0,187|| align=right|7,12|| align=right|4,028||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87213)||2000 OT36|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,157|| align=right|9,07|| align=right|5,121||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87214)||2000 OX36|| align=right|15,5|| align=right|2,553|| align=right|0,155|| align=right|7,73|| align=right|4,079||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87215)||2000 OM37|| align=right|13,8|| align=right|2,692|| align=right|0,069|| align=right|9,78|| align=right|4,417||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87216)||2000 OG38|| align=right|14,3|| align=right|2,938|| align=right|0,145|| align=right|12,33|| align=right|5,034||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87217)||2000 OO38|| align=right|15,0|| align=right|2,783|| align=right|0,232|| align=right|8,22|| align=right|4,642||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87218)||2000 OS38|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,128|| align=right|13,10|| align=right|4,149||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87219)||2000 OH39|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,162|| align=right|10,90|| align=right|4,083||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87220)||2000 OK40|| align=right|15,8|| align=right|2,684|| align=right|0,139|| align=right|12,36|| align=right|4,398||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87221)||2000 OQ40|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,257|| align=right|8,45|| align=right|4,103||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87222)||2000 OV40|| align=right|14,0|| align=right|3,169|| align=right|0,152|| align=right|5,23|| align=right|5,640||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87223)||2000 OD41|| align=right|14,7|| align=right|2,480|| align=right|0,110|| align=right|5,23|| align=right|3,905||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87224)||2000 OG41|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,268|| align=right|11,97|| align=right|4,163||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87225)||2000 OP41|| align=right|15,2|| align=right|2,932|| align=right|0,131|| align=right|9,38|| align=right|5,019||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87226)||2000 OY41|| align=right|15,4|| align=right|2,659|| align=right|0,200|| align=right|14,99|| align=right|4,334||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87227)||2000 OC42|| align=right|15,7|| align=right|2,623|| align=right|0,310|| align=right|4,22|| align=right|4,247||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87228)||2000 OD42|| align=right|13,3|| align=right|2,994|| align=right|0,048|| align=right|9,67|| align=right|5,180||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87229)||2000 OO42|| align=right|14,9|| align=right|2,552|| align=right|0,157|| align=right|4,65|| align=right|4,077||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87230)||2000 OZ42|| align=right|15,4|| align=right|2,532|| align=right|0,195|| align=right|13,75|| align=right|4,029||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87231)||2000 OB43|| align=right|15,0|| align=right|2,615|| align=right|0,205|| align=right|11,77|| align=right|4,227||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87232)||2000 OC43|| align=right|15,8|| align=right|2,455|| align=right|0,238|| align=right|9,76|| align=right|3,846||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87233)||2000 OE43|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,209|| align=right|9,49|| align=right|4,558||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87234)||2000 OX43|| align=right|14,5|| align=right|2,542|| align=right|0,192|| align=right|12,76|| align=right|4,053||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87235)||2000 OM44|| align=right|13,2|| align=right|2,568|| align=right|0,127|| align=right|12,67|| align=right|4,114||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87236)||2000 OO44|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,271|| align=right|4,19|| align=right|4,142||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87237)||2000 OP44|| align=right|14,6|| align=right|2,534|| align=right|0,228|| align=right|12,06|| align=right|4,034||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87238)||2000 OA45|| align=right|15,0|| align=right|2,566|| align=right|0,236|| align=right|4,18|| align=right|4,110||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87239)||2000 OH45|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,281|| align=right|11,57|| align=right|4,295||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87240)||2000 OJ45|| align=right|14,8|| align=right|2,659|| align=right|0,261|| align=right|13,02|| align=right|4,336||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87241)||2000 OL45|| align=right|14,1|| align=right|2,692|| align=right|0,178|| align=right|11,05|| align=right|4,416||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87242)||2000 OU45|| align=right|14,6|| align=right|3,152|| align=right|0,182|| align=right|4,65|| align=right|5,596||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87243)||2000 OV45|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,266|| align=right|15,31|| align=right|4,115||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87244)||2000 OT46|| align=right|15,3|| align=right|2,609|| align=right|0,257|| align=right|14,29|| align=right|4,213||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87245)||2000 OX46|| align=right|14,9|| align=right|2,528|| align=right|0,213|| align=right|6,02|| align=right|4,018||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87246)||2000 OA47|| align=right|14,6|| align=right|2,451|| align=right|0,199|| align=right|13,42|| align=right|3,836||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87247)||2000 OB47|| align=right|16,0|| align=right|2,575|| align=right|0,320|| align=right|5,52|| align=right|4,131||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87248)||2000 OQ47|| align=right|13,4|| align=right|2,596|| align=right|0,137|| align=right|15,00|| align=right|4,183||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87249)||2000 OR47|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,236|| align=right|15,64|| align=right|4,068||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87250)||2000 OX47|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,302|| align=right|3,44|| align=right|4,097||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov